Ross se poate referi la:

 Diana Ross, cântăreață câștigătoare a 12 premii Grammy, producătoare muzicală și actriță nominalizată la premiile Oscar, al cărei repertoriu include piese R&B, soul, pop, disco și jazz
 Blake Ross, dezvoltator de software
 Ross, poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie
 Frank Elmore Ross, astronom american (stele Ross 128, Ross 154)